O Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 1995 foi a 14ª edição do Campeonato Mundial de Handebol. Foi disputado na Islândia.

Fase Preliminar

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Finais

Classificação Final

Ligações Externas
 Details from The International Handball Federation

1995
Handebol 1995
Desporto na Islândia em 1995
1995 no handebol